Hollinwood est un toponyme pouvant désigner :

Toponyme

Hollinwood, circonscription électorale du Grand Manchester
Hollinwood, village du Shropshire

Homonymie de toponyme